Annie Parisse – attrice statunitense
 Clément Parisse – fondista francese
 Martina Parisse – avvocato e politica italiana
 Sergio Parisse – rugbista a 15 italiano